Чемпионат Азии по баскетболу 2015 года — 28-й розыгрыш чемпионата Азии по баскетболу проходил в городе Чанша (КНР) с 23 сентября по 3 октября.

Победитель турнира автоматически квалифицируется на баскетбольный турнир Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, а следующие три команды примут участие в квалификационном турнире.

Участники

Стадионы 

Чанша была выбрана Китайской баскетбольной ассоциацией в качестве хозяина мужского чемпионата. Гимназия колледжа социальной работы города Чанша была в качестве первого стадиона, а гимназия Центрального южного университета лесного хозяйства и технологии — вспомогательного.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка прошла в городе Чанша 27 июня 2015 года. Две команды, неизвестные на момент проведения жеребьёвки — победитель квалификационного турнира Южной Азии и последняя оставшаяся команда Восточной Азии, стали известны спустя некоторое время после неё.

Четыре лучшие команды 2013 года попали в корзину с сеяными командами; все остальные команды, кроме хозяев турнира Китая, попали в корзину с несеяными. Когда в каждой группе было по три команды, Китай выбрал свою группу, затем были посеяны остальные команды.

В скобках указано положение в рейтинге ФИБА перед началом турнира.
* Позднее ими стали Индия (61) и Гонконг (69), соответственно.

Составы 

Каждая команда имеет в своём составе 12 игроков. Также командам позволено иметь в составе одного натурализованного игрока.

Формат турнира 
 Предварительный раунд: 16 команд делятся на четыре группы по четыре команды. Каждая команда играет со всеми командами из своей группы один раз. Три лучшие команды из каждой группы выходят во второй раунд.
 Второй раунд: Команды из групп A и B формируют группу E, а команды из групп C и D — группу F. Результаты матчей между командами из одной группы сохраняются. Команды играют с командами из другой группы предварительного раунда. Четыре лучшие команды из каждой группы выходят в финальный раунд.
 Классификационный раунд:
 Команды, выбывшие после предварительного раунда, участвуют в турнире на выбывание с утешительными матчами за 13-е и 15-е места.
 Команды, выбывшие после второго раунда, участвуют в турнире на выбывание с утешительными матчами за 9-е и 11-е места.
 Финальный раунд: Оставшиеся команды участвуют в турнире на выбывание с утешительными матчами за 3-е, 5-е и 7-е места. Чемпион квалифицируется на летние Олимпийские игры 2016. Финалист, третья и четвёртая команды примут участие в квалификационном олимпийском турнире.

Предварительный раунд

Группа A 

|}

Группа B 

|}

Группа C 

|}

Группа D 

|}

Второй раунд

Группа E 

|}

Группа F 

|}

Классификационный раунд

Матчи за 13-16 места

Полуфиналы за 13-16 места

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матчи за 9-12 места

Полуфиналы за 9-12 места

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Финальный раунд

Сетка 

Матчи за 5-8 места

Четвертьфиналы

Полуфиналы за 5-8 место

Полуфиналы

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 

2015
баскетбол
баскетбол
баскетбол
Международные соревнования по баскетболу в Китае
2015 год в баскетболе
Сентябрь 2015 года
Октябрь 2015 года